построен в 1993 году в память Ясухару Оямы (1923-1992), 15-го пожизненного мэйдзина по сёги, сильнейшего сёгиста XX века (до Хабу). Является частью мемориального комплекса  в городе Курасики (префектура Окаяма). Используется в качестве мемориала, детской школы сёги, и для проведения мероприятий по сёги.

В августе каждого года в музее проводится открытый праздник сёги, а в ноябре разыгрывается финал одной из шести женских «корон» сёги — кубка Оямы Курасики тока.

Директор — Митио Ариёси, 9-й дан.

Ссылки 
 Официальный сайт музея Оямы

Примечания 

Сёги
Музеи Японии